Traviès ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Joseph Traviès (1804–1859), Schweizer, später französischer Karikaturist und Maler
 Édouard Traviès (1809–1876), französischer Tiermaler